Melk heißen folgende geographischen Objekte:
 Bezirk Melk, politischer Bezirk in Niederösterreich, Österreich
 Melk, Stadt im Bezirk Melk, Niederösterreich
 KZ Melk, ein Außenlager des KZ Mauthausen (1944–1945)
 Melk (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft in Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Melk (Fluss), Fluss zur Donau in Niederösterreich
 Stift Melk, Benediktinerkloster an der Donau bei Melk
 Melk (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Melk ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Ava von Melk, erste namentlich bekannte deutschsprachige Dichterin, siehe Ava (Dichterin)
 Heinrich von Melk, mittelalterlicher Schriftsteller
 Paul Leubmann von Melk († 1479), österreichischer Theologe und Universitätsrektor
sowie
 Adson von Melk, Ich-Erzähler im Roman Der Name der Rose

 Melk auch das niederländische Wort für Milch

Siehe auch:
 Melken
 Mälk